Chaumont (capital de l'Alt Marne), municipi francès al departament d'Alt Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Chaumont (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia
 Chaumont (Cher), municipi francès al departament de Cher
 Chaumont (Orne), municipi francès al departament de l'Orne
 Chaumont (Torí), municipi italià a la regió del Piemont
 Chaumont (Yonne), municipi francès al departament del Yonne
 Chaumont-d'Anjou, municipi francès al departament de Maine i Loira
 Chaumont-devant-Damvillers, municipi francès al departament del Mosa
 Chaumont-en-Vexin, municipi francès al departament de l'Oise
 Chaumont-Gistoux, municipi belga del Brabant Való a la regió valona
 Chaumont-la-Ville, municipi francès al departament de l'Alt Marne
 Chaumont-le-Bois, municipi francès al departament de la Costa d'Or
 Chaumont-le-Bourg, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Chaumont-Porcien, municipi francès al departament de les Ardenes
 Chaumont-sur-Aire, municipi francès al departament del Mosa 
 Chaumont-sur-Loire, municipi francès al departament del Loir i Cher
 Chaumont-sur-Tharonne, municipi francès al departament del Loir i Cher
 Cantó de Chaumont-Nord, cantó francès del districte de Chaumont (departament de l'Alt Marne)
 Cantó de Chaumont-Porcien, cantó francès al districte de Rethel (departament de les Ardenes)
 Cantó de Chaumont-Sud, cantó francès del districte de Chaumont (departament de l'Alt Marne)
 Cantó de Chaumont-en-Vexin, divisió administrativa del departament de l'Oise i del districte de Beauvais (França)
 Districte de Chaumont, districte del departament francès de l'Alt Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Parc des Buttes-Chaumont, jardí públic al nord-est de París
 Tourcelles-Chaumont, municipi francès al departament de les Ardenes
 Vescomtat de Chaumont, jurisdicció feudal al Vexin (França) que va existir del  al XIII